Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sendangsari (Minggir), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Sendangsari (Pengasih), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Sendangsari (Batuwarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sendangsari (Bener), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sendangsari (Garung), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sendangsari (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java